La Couture puede referirse a: 

 La Couture, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 La Couture, comuna francesa situada en Vendée.